Анзі́-ле-Дюк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 135 км на південний захід від Діжона, 60 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 464,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Анзі-ле-Дюк на сайті французького Національного інституту географії
 Анзі-ле-Дюк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анзі-ле-Дюк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара